

Geografia
 Castiello de Jaca – comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Aragona

Persone
 Antonietta Castiello – calciatrice italiana
 Francesco Castiello – politico italiano
 Giuseppina Castiello – politica italiana